

Geografia 
 Dietzen – villaggio nella città di Halbenrain in Stiria, Austria

Persone 
 Brian Dietzen – attore statunitense
 Reimund Dietzen – ex ciclista su strada, ciclocrossista e dirigente sportivo tedesco